Бижу — фамилия. Известные носители:

 Бижу, Кэролайн (род. 1976) — южноафриканская шахматистка.
 Бижу, Сатьябхама Дас (род. 1963) — индийский учёный-герпетолог.